Baldissero d'Alba, een gemeente in de Italiaanse provincie Cuneo, regio Piëmont 
 Baldissero Canavese, een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn, regio Piëmont 
 Baldissero Torinese, een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn, regio Piëmont